Tusinja est un toponyme qui peut désigner :
la Tusinja, une rivière de Monténégro qui fait partie du bassin versant de la mer Noire.